Hearts Aflame – film del 1915 interpretato da Joan Marsh
Love Aflame (o Hearts Aflame) – film del 1917 diretto da James Vincent, Raymond Wells
Hearts Aflame – film del 1923 diretto da Reginald Barker